Ravno – wieś i gmina w Bośni i Hercegowinie
 Ravno – wieś w Czarnogórze, w gminie Plužine
 Ravno – wieś w Słowenii, w gminie Dobje
 Ravno – wieś w Słowenii, w gminie Krško